Myresjö (Myresjön) kan syfta på:

Myresjö – en tätort i Vetlanda kommun
Myresjö socken – en socken i Småland
Myresjö landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
Myresjö församling – en tidigare församling i Växjö stift –2010
Myresjö gamla kyrka – en kyrka i Myresjö
Lannaskede-Myresjö kyrka – en kyrkobyggnad utanför Myresjö i Växjö stift
 Myresjö distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län
Myresjö IF – idrottsförening i Sverige
Myresjöhus – svenskt husföretag
Myresjökök – svensk kökstillverkare
Myresjöhus Arena – idrottsarena i Växjö

Sjöar
Myresjön, Småland – sjö i Sävsjö kommun 
Myresjö, Västergötland – sjö i Borås kommun och Herrljunga kommun 
Myresjön, Dalsland – sjö i Melleruds kommun 
Svarte-Myresjön – sjö i Färgelanda kommun